De Oberliga Hamburg 2012/13 was het 68ste voetbalkampioenschap van de Oberliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Oberliga vormde de vijfde klasse in het Duitse voetbalsysteem, onder de Regionalliga Nord.

FC Elmshorn werd kampioen. Hoewel de club een licentie aangevraagd en gekregen had voor de Regionalliga Nord verzaakten ze uiteindelijk toch aan promotie, net als Altona en Buchholz waardoor Norderstedt deelnam aan de promotie-eindronde en deze ook kon afdwingen.

Eindstand 

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2012/13